Mononoke – spirito della mitologia giapponese
 Princess Mononoke – film d'animazione giapponese del 1997, diretto da Hayao Miyazaki
 Monokoke – serie televisiva anime del 2007, diretta da Kenji Nakamura